Cette page contient les pages d'homonymie de Thunder et Thunders.

Thunder est un mot anglais signifiant tonnerre.

Personnalités 
 Thunder, le nom de scène de Park Sang Hyun, rappeur du groupe sud-coréen MBLAQ
 Johnny Thunders, le guitariste soliste du groupe The New York Dolls de 1972 à 1975
 Thunder (1990-), un chanteur coréen

Personnage de fiction 
 Thunder, un super-héros appartenant DC Comics

Groupe de musique 
 , un groupe de rock

Œuvres

Cinéma et télévision 

 Thunder, le titre original du film Tonnerre de William Nigh, sorti en 1929 ;
 , une série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;

Albums de musique 

 , un album d' sorti en 1987 ;
 , un album du groupe  sorti le  ;

Chansons 

 , une chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , une chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , une chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , une chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , une chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Thunder, une chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Thunder, une chanson des Imagine Dragons présente sur l'album Evolve sortie le ;
 , une chanson de , sorti le .

Sport 
 Thunder, l'équipe de basket-ball nba de la ville d'Oklahoma City
 Thunder, le surnom du boxeur Arturo Gatti

Voir aussi 
  (en français, oiseau de tonnerre)
 , le nom de plusieurs villes, baies et cours d'eau
 Thunder Force III et Thunder Force IV, des jeux vidéo
 JF-17 Thunder, un avion à réaction de combat chinois